Avil ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Avil (1899–1970), US-amerikanischer Filmregisseur
 Hollie Avil (* 1990), britische Triathletin